Andrea Dellacasa – modella e attrice argentina
Angelo Dellacasa – calciatore italiano
Eugenio Dellacasa – calciatore e pallanuotista italiano
Giovanni Dellacasa – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate
Della Casa